Александър Невски може да се отнася за:

 Александър Невски (1220-1263), велик княз на Владимирско-Суздалското княжество
 Църкви
 Храм-паметник „Свети Александър Невски“, патриаршеска катедрала в София, България
 Свети Александър Невски (Варшава), историческа катедрала във Варшава, Полша
 Свети Александър Невски (Талин), катедрала в Талин, Естония
 Свети Александър Невски (Новосибирск), катедрала в Новосибирск, Русия
 Свети Александър Невски (Бакаджик) в България
 Свети Александър Невски (манастир), манастир в Санкт Петербург, Русия
 Александър Невски (подводница), подводница
 Александър Невски (орден), руски орден
 Александър Невски (филм), руски филм от 1938 г.